Diverses forces se nomment Garde républicaine :

 En Algérie, la Garde républicaine a pour mission d'assurer la protection et la défense des édifices et lieux relevant de la Présidence de la République, ainsi que l'exécution des services d'escorte et de parade du Président de la République.

 En France, la Garde républicaine est une force de gendarmerie assurant des missions d'honneur et de sécurité auprès des autorités nationales.

 En Irak, sous la dictature de Saddam Hussein, la Garde républicaine était une troupe d’élite de l’armée irakienne.

 Au Portugal, la Garde nationale républicaine est le nom de la gendarmerie;

 En Syrie, la Garde républicaine est une composante de la force terrestre syrienne.
 Au Yémen, la Garde républicaine est une composante de la force terrestre yéménite.

Voir aussi